La Villedieu – comune francese situato nel dipartimento della Charente Marittima 
 La Villedieu – comune francese situato nel dipartimento della Creuse
 La Villedieu – comune francese situato nel dipartimento della Lozère

Pagine correlate 
Villedieu